Progènie – termine comunemente utilizzato per indicare una generazione, una discendenza, una stirpe. È utilizzato anche per indicare la prole, o un figlio.
 Progenie – titolo della prima notte del manga giapponese 2001 Nights, di Yukinobu Hoshino.
 La progenie – titolo del primo libro della Trilogia Nocturna (The Strain, titolo originale) di Guillermo del Toro e Chuck Hogan